Susan Partridge (marathon), een Britse marathonloopster (4 januari 1980)
 Susan Partridge (tennis), een Britse tennisspeelster (12 september 1930) die gedurende enige tijd getrouwd is geweest met Philippe Chatrier
 Susan Partridge, een rol gespeeld door Amanda Donohoe in de film Foreign Body (1986)